Севлич (), Ишиглы-Карагёль () — «чёрное озеро»; устар. Карагелъ — озеро на границе Армении и Азербайджана. Расположено на территориях Сюникской области и Лачинского района соответственно. Высота над уровнем моря — 2650 метров. Площадь зеркала — 1,92 км², объём — 11 600 тыс. м³, диаметр озера — 1,5 км, длина береговой линии — 5 км, максимальная глубина — 7,8 м.

Территория вокруг озера покрыта растительностью, типичной для субальпийских лугов. Близ озера насчитываются 102 вида растений. В настоящее время Севлич и территория вокруг него является заказником.

См. также 
 Озёра Азербайджана
 Озёра Армении

Примечания 

Озёра Армении
Озёра Азербайджана
Охраняемые природные территории Армении
Водные объекты Сюникской области
Лачинский район
Озёра без поверхностного стока
Пограничные озёра